Les élections législatives saint-marinaises de 1955 se sont déroulées le .

Résultats 

À l'issue du scrutin, les communistes et les socialistes forment à nouveau la majorité parlementaire, forte de 35 sièges.

Notes et références

Articles connexes 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, législatives
1955
1955 à Saint-Marin
Août 1955